L’expression de cabinet de la  Assemblée galloise peut faire référence :
 au cabinet d’Alun Michael (1999-2000) ;
 au premier cabinet de Rhodri Morgan (2000) ;
 au deuxième cabinet de Rhodri Morgan (2000-2003).